Tipsligan 2004 bestod av 14 lag och FC Haka från Valkeakoski blev finländska mästare för nionde gången.

Tabell

Observera: * KooTeePee, som förlorade kvalet till Tipsligan 2004, skulle egentligen ha degraderats till Ettan men laget fyllde den vakanta plats som uppstod då FC Jokerit drog sig ur serien.

Kvalspel
IFK Mariehamn - FC Jazz 1-0 (Mariehamn)
FC Jazz - IFK Mariehamn 2-2 (Björneborg)
IFK Mariehamn kvalificerat för Tipsligan 2005 efter 3-2 sammanlagt, Ålands första avancemang till högsta serien någonsin.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

2004 i Finland
Fotbollssäsongen 2004
2004